Кратер Мандельштам () — большой древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны. Название присвоено в честь советского физика Леонида Исааковича Мандельштама (1879—1944) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Мандельштам являются кратер Миллз на западе-северо-западе; кратер Папалекси примыкающий к северо-восточной части кратера Мандельштам; кратер Дюфе на востоке и кратер Венинг-Мейнес на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 181,9 км, глубина 3 км.

Кратер Мандельштам имеет полигональную форму и практически полностью разрушен за длительное время своего существования. Вал представляет собой нерегулярную цепь отдельных хребтов, расщелин и кратеров, юго-западная часть вала перекрыта сателлитным кратером Мандельштам R  (см. ниже), северная часть -  перекрыта сателлитным кратером Мандельштам Y. Дно чаши пересеченное, отмечено множеством кратеров различного размера, центр чаши занимает сателлитный кратер Мандельштам A. В южной-юго-западной части чаши расположен сателлитный кратер Мандельштам N, в западной - сателлитный кратер Мандельштам T.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Мандельштам F имеет систему лучей перекрывающих юго-восточную часть чаши кратера Мандельштам.
 Образование сателлитных кратеров Мандельштам A, T и Y относится к нектарскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Мандельштам R относится к позднеимбрийскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны
Снимки кратера с борта Аполлона-10, Аполлона-16.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны